

Населені пункти та їхні частини
 Роґувко — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Роґувко — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Роґувко — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Роґувко — село в гміні Венґожино Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Роґувко — частина села Роґово в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Роґувко — осада в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки